Lewes – città della Gran Bretagna
Lewes – città degli Stati Uniti d'America
Lewes – distretto inglese